Pitkäriutta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pitkäriutta (klippa), Egentliga Finland, 
 Pitkäriutta (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar